Андрей Валентинович Митин () — российский конник, участник летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов. Чемпион России (2015). Мастер спорта России международного класса по троеборью.

Биография 
Заниматься конным спортом Андрей Митин начал с 10 лет в СШ «Битца». Через год начал заниматься троеборьем под руководством Андрея Гришина. Чемпион СССР в личном и командном зачётах. Личным тренером спортсмена является Фердинанд Кибизов. На соревнованиях представляет Северную Осетию.

Пытался отобраться на летние Олимпийские игры 2012 года, однако из-за травм не смог набрать необходимого количества рейтинговых очков.

В 2016 году Андрей Митин принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Поскольку российская сборная смогла квалифицироваться в командное многоборье (впервые с 1992 года), то результаты, показанные Митиным шли и в личный, и в командный зачёт. По итогам выездки Митин набрал 59,9 штрафных балла, в результате чего расположился на 62-й позиции, показав второй результат среди россиян. При этом сборная России занимала после выездки заключительное 13-е место. Вторым этапом троеборья был кросс, с которым Митин не смог справиться, в результате чего был дисквалифицирован за повторный отказ лошади преодолеть препятствие и завершил борьбу за медали. Также из-за различных причин не завершили дистанцию кросса остальные российские спортсмены, в результате чего сборная России получила максимально возможное количество штрафных баллов (3000) и досрочно заняла последнее 13-е место.

В 2017 году Митин стал чемпионом России по троеборью, а в 2018 году занял третье место.

Примечания

Ссылки 
 

Конники России
Конники на летних Олимпийских играх 2016 года
Конники на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы России по конному спорту
Мастера спорта России